Ле́нино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ленино — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Ленино — агрогородок в Добрушском районе Гомельской области.
 Ленино — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Ленино — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Ленино — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Ленино — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Ленино — агрогородок в Слуцком районе Минской области.
 Ленино — агрогородок в Горецком районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ленино — село в Абайском районе Карагандинской области, ликвидировано в 2007 году.
 Ленино — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Ленино — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Ленино — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Ленино — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Ленино — село в подчинении горадминистрации Шымкента Туркестанской области, в 2004 г включено в состав города.
 Ленино — прежнее, до 2005 года, название села Толе би Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Ленино — прежнее, до 1990-х годов, название села Каратобе Карасайского района Алматинской области.
 Ленино — прежнее, до 1990-х годов, название села Мамбет Коксуского района Алматинской области.
 Ленино — прежнее, до 1990-х годов, название села Аймантобе Байзакского района Жамбылской области.
 Ленино — прежнее, до 1990-х годов, название села Жайылма Сарысуского района Жамбылской области.
 Ленино — до 2016 года название села Талдыбулак в Жанааркинском районе Улытауской области.
 Ленино — прежнее, до 1997 года, название села Куттыкожа Жанакорганского района Кызылординской области.
 Ленино — прежнее, до 1997 года, название села Пиримов Казалинского района Кызылординской области.
 Ленино — прежнее, до 1990-х годов, название села Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области.
 Ленино — прежнее, до 1997 года, название села Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области.
 Ленино — прежнее, до 1990-х годов, название села Бестам Чиилийского района Кызылординской области.
 Ленино — прежнее, до 1990-х годов, название села Акши Баянаульского района Павлодарской области.
 Ленино — прежнее, до 2005 года, название села Айтей Лебяжинского района Павлодарской области.
Ленино — прежнее, до 2021 года, название села Бике в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Ленино — прежнее название села Ыскака Ыбыраева района Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Ленино — до 2003 года название села Байшилик района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2017 году.
 Ленино — до 2000 года название села Молбулак Казыгуртского района Туркестанской области.
 Ленино — до 2000 года название села Ырысты Мактааральского района Туркестанской области.
 Ленино — прежнее название села Жанатурмыс Ордабасинского района Туркестанской области.
 Ленино — прежнее название села Енбекши Ордабасинского района Туркестанской области.
 Ленино — прежнее название села Кокарал Ордабасинского района Туркестанской области.
 Ленино — до 1999 года название села Шытты Отырарского района Туркестанской области.
 Ленино — прежнее название села Сарыарык Сайрамского района Туркестанской области.

Россия 
 Ленино — село в Завитинском районе Амурской области.
 Ленино — село в Плесецком районе Архангельской области.
 Ленино — село в Енотаевском районе Астраханской области.
 Ленино — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Ленино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Ленино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Ленино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ленино — кутан (село) в Рутульском районе Дагестана.
 Ленино — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Ленино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Ленино — посёлок городского типа, административный центр Ленинского района Крыма.
 Ленино — село в Липецком районе Липецкой области.
 Ленино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Ленино — бывший посёлок городского типа, ныне вошедший в черту Москвы.
 Ленино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Ленино — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Ленино — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Ленино — посёлок в Верещагинском районе Пермского края.
 Ленино — село в Нытвенском районе Пермского края.
 Ленино — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Ленино — посёлок в Касимовском районе Рязанской области.
 Ленино — село в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Ленино — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Ленино — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Ленино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Ленино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Ленино — село в Новошешминском районе Татарстана.
 Ленино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Ленино — село в Одоевском районе Тульской области.
Ленино — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Ленино — посёлок в Ибресинском районе Чувашии.
 Ленино — деревня в Ядринском районе Чувашии.
 Ленино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
Ленино — до 2020 года название села Ново-Ленино в Осинском районе Иркутской области.
Ленино — название деревни Вахромеево в Конаковском районе Тверской области, в 1920-х — 1940-х годах.

Украина 
 Ленино — до 2016 года название села Молодецкое в Покровском районе Донецкой области.
 Ленино — до 2016 года название села Долгая Гребля в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Ленино — до 2016 года название села Гойдаи в Кривоозёрском районе Николаевской области.
 Ленино — до 2016 года название села Торосово в Захарьевском районе Одесской области.
 Ленино — до 2016 года название села Владимировка в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Ленино — до 2016 года название села Ставки в Радомышльском районе Житомирской области.
 Ленино — до 2016 года название села Счастливое в Згуровском районе Киевской области.
 Ленино — до 2016 года название села Лукьяновка в Баштанском районе Николаевской области.

См. также 
 
 Ленино-Кокушкино
 Ленинодар
 Лениндар
 
 
 «Ленино» — прежнее название станции «Царицыно» Московского метрополитена
 Ленино-Ульяновка

Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина